Bahnhof Brügge bezeichnet:

 den Bahnhof Lüdenscheid-Brügge in Deutschland
 den Bahnhof Brugge in Belgien